św. Kajetan z Thieny (1480-1547) – założyciel teatynów
 św. Kajetan Kosma Damian Errico (1791-1860) – włoski kapłan, założyciel Zgromadzenia Misjonarzy Najświętszych Serc Jezusa i Maryi
 św. Kajetan Catanoso (1879-1963) – włoski ksiądz